Бадонвиллер () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Люневиль. Население кантона на 2011 год составляло 3 280 человек.
						
Код INSEE кантона 5404. Всего в кантон Бадонвиллер входят 12 коммун, из них главной коммуной является Бадонвиллер.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель
 Коммуны департамента Мёрт и Мозель
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики	

				
Кантоны департамента Мёрт и Мозель